Ariobarzanes fou el nom de tres reis de Capadòcia, tots integrants d'una dinastia iniciada el 95 aC per un magnat local d'origen persa, protegit dels romans.
 Ariobarzanes I Filoromà 95-94, 92-88 i 84-63 aC.
 Ariobarzanes II Filopàtor 63-52 aC.
 Ariobarzanes III Eusebes o Filoromà 52-42